Plaats in Indonesië
 Sidoarum (Godean), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sidoarum (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java